Sezona Formule 1 1982 je bila triintrideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 23. januarja 1982 z dirko za Veliko nagrado Južne Afrike, končala pa 25. septembra 1982 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Las Vegasa. Dirkaški naslov je osvojil Finec Keke Rosberg, moštvenega pa Ferrari.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1982.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

1982
1982 v športu